Er soll dein Herr sein – film del 1917 prodotto dalla BB-Film-Fabrikation Bolten-Baeckes
Er soll dein Herr sein – film del 1918 diretto da Max Mack